Макмайкл () — англоязычная фамилия.

Известные носители
 Макмайкл, Альф (1927—2006) — североирландский футболист.
 Макмайкл, Гарольд (1882—1969) — британский колониальный чиновник;губернатор Танганьики (1934—1938) и Верховный комиссар Палестины (1938—1944).
 Макмайкл, Коннор (род. 2001) — канадский хоккеист.